Die Snookerweltmeisterschaft 2014 (auch: dafabet World Snooker Championship 2014) wurde vom 19. April bis 5. Mai 2014 im Crucible Theatre in Sheffield ausgetragen und bildete damit den Abschluss der Snooker-Saison 2013/14. Es war die 77. Snookerweltmeisterschaft und die erste vom Online-Gambling-Anbieter Dafabet gesponserte.

Weltmeister wurde erstmals Mark Selby durch einen 18:14-Finalsieg über den Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan. Im Halbfinale hatte er bereits den Weltranglistenersten Neil Robertson bezwungen und nach dem Turniergewinn übernahm er selbst Platz eins. Robertson war für einen weiteren Höhepunkt des Turniers verantwortlich, als er im Viertelfinale sein 100. Century-Break in einer Saison erzielte und damit die alte Bestmarke von 61 Centurys deutlich übertraf.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Hauptrunde

Turnierverlauf

1. Runde 
Die größte Überraschung der ersten Runde gelang Crucible-Debütant Michael Wasley, der Ding Junhui mit 10:9 bezwang. Ding galt nach fünf Ranglistenturniersiegen im Laufe der Saison im Vorfeld als einer der Topfavoriten auf den Titel. Darüber hinaus schieden nur drei weitere der Top-16-gesetzten Spieler aus: John Higgins unterlag seinem Landsmann Alan McManus, während Stuart Bingham und Mark Davis gegen Ken Doherty bzw. Dominic Dale ausschieden.

Achtelfinale 
Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan hatte in seiner Partie gegen Joe Perry einige Mühe, holte einen zwischenzeitlichen Rückstand jedoch wieder auf und gewann am Ende mit 13:11. In einer Wiederauflage des WM-Halbfinals des Vorjahres bezwang Barry Hawkins erneut Ricky Walden. Das Duell der Überraschungsachtelfinalisten zwischen Dominic Dale und Michael Wasley entschied Dale deutlich mit 13:4 für sich. Neil Robertson erzielte bei seinem Sieg gegen Mark Allen sein 99. Century-Break der Saison und vergab dann zweimal aussichtsreiche Chancen, die 100 zu vervollständigen.

Viertelfinale 
Im Viertelfinale gegen Judd Trump lag Robertson in der dritten Session mit 8:11 zurück, bevor er mit fünf Framegewinnen in Folge die Partie zum 13:11-Sieg drehte und dabei mit einem 101er-Break zum zwischenzeitlichen Ausgleich sein 100. Century-Break der Saison schaffte. Barry Hawkins verspielte im Match gegen Dominic Dale eine deutliche Führung, gewann jedoch den Decider und zog somit erneut ins Halbfinale ein. Ronnie O’Sullivan besiegte Shaun Murphy – den Weltmeister des Jahres 2005 – deutlich mit 13:3. Im vierten Spiel gewann Mark Selby ebenfalls deutlich mit 13:5 gegen Alan McManus.

Halbfinale 
Im Halbfinale setzte sich Ronnie O'Sullivan deutlich mit 17:7 gegen Barry Hawkins durch, der nicht an seine starke Leistung aus dem Viertelfinale anzuknüpfen vermochte. Im zweiten Halbfinale war von einem harten und verbissen geführten Kampf zwischen Neil Robertson und Mark Selby geprägt, in dem sich Selby knapp mit 17:15 durchsetzte.

Finale 
Ronnie O'Sullivan hatte zwischen seinem Halbfinale und dem Finale einen Tag mehr Pause als der zweite Finalist Mark Selby, der zusätzlich ein sehr hartes und langes Halbfinale gegen Neil Robertson zu verarbeiten hatte. Außerdem schien O'Sullivan über das gesamte Turnier hinweg in besserer Form als Selby zu sein. Er gewann die ersten drei Frames der Eröffnungssession und zog auf 10:5 davon. Danach kam Selby besser ins Spiel und konnte noch auf 7:10 verkürzen, obwohl ihm keine hohen Breaks gelangen. Am zweiten Tag des Finales überzeugte Selby hauptsächlich mit seinem zwingenden Safe-Spiel und setzte O'Sullivan damit immer wieder unter Druck. Nach dem Ausgleich zum 11:11 konnte er immer wieder in Führung gehen und gewann schließlich mit 18:14 gegen einen O'Sullivan, dem unter Druck vermehrt Fehler unterliefen.

Turnierstatistik

Finalstatistik

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 8. bis 16. April 2014 im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield statt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main-Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Hauptrunde 
Am 30. April spielte Neil Robertson im 22. Frame des Viertelfinals sein 100. Century in dieser Saison. Insgesamt wurden bei diesem Turnier 58 Centuries gespielt.

Qualifikationsrunde 
In den 96 Partien der Qualifikation wurden 69 Century-Breaks erzielt. Martin Gould erzielte sechs Breaks mit mindestens 100 Punkten, sechs weitere Spieler schafften dies je dreimal.

Weblinks

Quellen 

2014
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre